Масляев — русская фамилия.

Известные носители 
 Масляев, Анатолий Борисович (род. 1948) — советский футболист.
 Масляев, Вадим Ефимович (1914—1988) — советский и российский архитектор.
 Масляев, Виктор Семёнович (1932—2008) — советский учёный-химик и изобретатель.
 Масляев, Владимир Иванович (1938—2004) — советский и российский тренер по тяжёлой атлетике. 
 Масляев, Геннадий Александрович (род. 1958) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол, арбитр, тренер.